Asbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Asbach (Westerwald), Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Asbach (Hunsrück), Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Ortsteile:
 in Baden-Württemberg:
Asbach an der Brenz Stadtteil der Stadt Herbrechtingen, Landkreis Heidenheim
 Asbach (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Waldtann der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Asbach (Obrigheim), Ortsteil der Gemeinde Obrigheim, Neckar-Odenwald-Kreis
 Asbach (Wallhausen), Ortsteil der Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall

 in Bayern:
 Asbach (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau
 Asbach (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Asbach (Asbach-Bäumenheim), Ortsteil der Gemeinde Asbach-Bäumenheim, Landkreis Donau-Ries
 Asbach (Büchenbach), Ortsteil der Gemeinde Büchenbach, Landkreis Roth
 Asbach (Drachselsried), Ortsteil der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen
 Asbach (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn
 Asbach (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau
 Asbach (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein
 Asbach (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn
 Asbach (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut
 Asbach (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut
 Asbach (Kirchenthumbach), Ortsteil der Gemeinde Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab
 Asbach (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut
 Asbach (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen
 Asbach (Laugna), Ortsteil der Gemeinde Laugna, Landkreis Dillingen an der Donau
 Asbach (Malgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn
 Asbach (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut
 Asbach (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen
 Asbach (Petershausen), Ortsteil der Gemeinde Petershausen, Landkreis Dachau
 Asbach (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn
 Asbach (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting
 Asbach (Pyrbaum), Ortsteil des Marktes Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Asbach (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Asbach (Ried), Ortsteil der Gemeinde Ried bei Mering, Landkreis Aichach-Friedberg
 Asbach (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr i.NB, Landkreis Kelheim
 Asbach (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn
 Asbach (Rotthalmünster), Ortsteil der Gemeinde Rotthalmünster, Landkreis Passau, mit Kloster Asbach
 Asbach (Schwarzenfeld), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf
 Asbach (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham
 Asbach (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting
 Asbach (Waldkraiburg), Ortsteil der Stadt Waldkraiburg, Landkreis Mühldorf am Inn

 in Hessen:
 Asbach (Bad Hersfeld), ein Stadtteil der Stadt Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 Asbach (Modautal), Ortsteil der Gemeinde Modautal, Landkreis Darmstadt/Dieburg

 in Thüringen:
Asbach (Asbach-Sickenberg), Ortsteil der Gemeinde Asbach-Sickenberg, Landkreis Eichsfeld
 Asbach (Schmalkalden), Stadtteil von Schmalkalden, Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Ortsteile in Österreich:
 Asbach (Gemeinde Pram), Ortsteil der Marktgemeinde Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Gewässer:
 Asbach (Bayerbacher Bach), rechter Zufluss des Bayerbacher Bachs bei Haimelkofen, Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Asbach (Bibelsbach), linker Oberlauf des Bibelsbachs bis Bibelsbach, Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Asbach (Biegenbach), rechter Oberlauf des Biegenbachs (zur Wern) bis vor Geldersheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Asbach (Deilbach), linker Nebenfluss des Deilbachs in Kupferdreh, kreisfreie Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen
 Asbach (Eggerbach), linker Zufluss des Eggerbachs (zur Regnitz) vor Markt Eggolsheim, Landkreis Forchheim, Bayern, der dem Main-Donau-Kanal zuläuft
 Asbach (Fulda), linker Zufluss der Fulda bei Asbach, Stadt Bad Hersfeld, Kreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Asbach (Geroldsbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Geroldsbachs (rechter Oberlauf der Wolnzach, zur Ilm) bis vor Geroldshausen in der Hallertau, Markt Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Asbach (Gollach), linker Zufluss der Gollach bei Gollhofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Asbach (Hiffelbach), rechter Zufluss des Hiffelbachs (zur Seckach) gegenüber der Sägmühle, Stadtteil Bödigheim, Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Asbach (Ilm), linker Nebenfluss der Ilm (zur Saale) in Weimar, Thüringen
 Asbach (Ilvesbach), rechter Zufluss des Ilvesbachs vor dem Industriegebiet westlich von Steinsfurt, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Asbach (Jeckenbach), am Mittellauf Strüterbach, am Unterlauf Schweinschieder Bach, linker Zufluss des Jeckenbachs (zum Glan) in Löllbach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz 
 Asbach (Nahe), Abschnittsname des Fischbachs (zur Nahe) zwischen Asbach und der Weidener Mühle 
 Asbach oder Kreuzbach (Rednitz), linker Zufluss der Rednitz bei Oberasbach, Landkreis Fürth, Bayern
 Asbach (Rettenbach), linker Zufluss des Rettenbachs (zur Großen Vils) vor Vilsbiburg, Landkreis Landshut
 Asbach (Rinchnacher Ohe), rechter Zufluss der Rinchnacher Ohe nach Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Asbach (Rodauer Bach), linker Oberlauf des Rodauer Bachs nahe Asbach, Gemeinde Modautal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Asbach (Schmiedbach), rechter Oberlauf des Schmiedbachs bei Gailenkirchen, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Asbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zur Elsenz) in Aglasterhausen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Asbach (Schwarzer Regen), im Oberlauf Haufenmühlbach, rechter Zufluss des Schwarzen Regen bei Asbach, Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern
 Asbach (Simmerbach), linker Zufluss des dort Kellenbach genannten Simmerbachs nach Königsau, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Asbach (Stille), rechter Nebenfluss der Stille im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Asbach (Wiehl), linker Nebenfluss der Wiehl bei Brüchermühle, Gemeinde Reichshof, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Asbach ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Asbach (* 1976), deutscher Regisseur und Sänger
 Hans-Adolf Asbach (1904–1976), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Hermann Asbach (1894–1966), deutscher Weinbrand-Fabrikant und Unternehmer
 Hugo Asbach (1868–1935), deutscher Weinbrand-Fabrikant und Unternehmer
 Julius Asbach (1854–1908), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer
 Olaf Asbach (* 1960), deutscher Politikwissenschaftler
 Rudolf Asbach (1899–1971), deutscher Unternehmer

Asbach bezeichnet außerdem:
 Asbach Uralt, eine Weinbrandmarke
 Asbach (Schiff), ein Schiff der Köln-Düsseldorfer
 Kloster Asbach, Kloster bei Rotthalmünster, Bayern
 Verbandsgemeinde Asbach, Landkreis Neuwied

Siehe auch:
 Asbacher Bach
 Aschbach
 Aspach
 Assbach